Saint-Fortunat peut désigner :
 Saint-Fortunat, une municipalité québécoise ;
 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, une commune française ;
 Saint-Fortunat, un hameau de la commune française de Saint-Didier-au-Mont-d'Or.